Григорий Бо́ченко:
 Бойченко, Валерий Викторович  (род. 1989) — украинский футболист, полузащитник.
 Бойченко, Валерий Петрович (1941—2011) — советский и украинский поэт, переводчик, общественный деятель.